Scurta se poate referi la:

 Localități din România
 Scurta - localitate din județul Bacău
 Scurta - localitate din județul Mureș
 Scurta - localitate din județul Vrancea